360 o ano 360 d.C.
360 (filme)
Xbox 360
Ferrari 360

0360